Chos Malal (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Chos Malal (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén